Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2014 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech a jeden hráč jako šťastný poražený po odstoupení Japonce Nišikoriho.

Dvojnásobným obhájcem titulu byla španělská světová jednička Rafael Nadal, která ve finále nestačila na druhého hráče žebříčku Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–3. Srbský tenista tak Španěla porazil počtvrté za sebou, naposledy předtím na březnovém Miami Masters 2014. Djoković si připsal sedmé finálové vítězství v řadě, když jej naposledy v boji o titul zdolal právě Nadal na US Open 2013. Celkově se jednalo o jeho 44. singlovou trofej na okruhu ATP Tour a 19. turnajovou výhru v rámci série ATP Masters 1000.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (finále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Stanislas Wawrinka (3. kolo)
  Roger Federer (2. kolo)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  Milos Raonic (semifinále)
  John Isner (1. kolo)
  Kei Nišikori (odstoupil)
  Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
  Grigor Dimitrov (semifinále)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Michail Južnyj (3. kolo)
  Tommy Haas (čtvrtfinále, skreč)
  Tommy Robredo (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Kukuškin
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=61
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Sousa
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Alejandro González
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= S Robert
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= E Gulbis
| RD1-score07-1='56
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= A Falla
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=0r
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= T Robredo
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Mónaco
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= J Janowicz
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12=| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=78
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= P Andújar
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= R Štěpánek
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= D Ferrer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Kukuškin
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= S Robert
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= E Gulbis
| RD2-score04-1=61
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= T Robredo
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= R Štěpánek
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Djoković
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= D Ferrer| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= E Gulbis
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= N Djoković
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= D Ferrer
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= N Djoković
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=6
}}

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 
  Santiago Giraldo (kvalifikován)
  Carlos Berlocq (1. kolo)
  Albert Montañés (1. kolo)
  Andrej Golubjev (kvalifikován)
  Pablo Carreño Busta (kvalifikován)
  Alejandro Falla (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Sam Querrey (kvalifikační kolo)
  Daniel Gimeno Traver (1. kolo)
  Jack Sock (1. kolo)
  Łukasz Kubot (1. kolo)
  Bernard Tomic ''(1. kolo)
  Alejandro González (kvalifikován)
  Dušan Lajović ''(kvalifikační kolo)
  Stéphane Robert (kvalifikován)

Kvalifikanti 
  Santiago Giraldo
  Stéphane Robert
  Stefano Travaglia
  Andrey Golubev
  Pablo Carreño Busta
  Alejandro González
  Pere Riba

 Šťastný poražený 
  Alejandro Falla

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2014